Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Pennsylvania 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Katerina Böhmová e Marcela Skuherská che hanno battuto in finale Ann Henricksson e Nancy Yeargin 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Sherry Acker /  Candy Reynolds (quarti di finale)
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (primo turno)

 Mary Lou Daniels /  Paula Smith (primo turno)
 Gigi Fernández /  Beth Herr (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Pennsylvania 1984